Executive Office Building ist der Name folgender Bürogebäude in Washington, D.C.:

 Eisenhower Executive Office Building (auch Old Executive Office Building)
 New Executive Office Building